En Pologne, Goliszew peut faire référence à : 

 Goliszew, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Goliszew, un village de la voïvodie de Łódź.